Les termes Expédition de Médéa, occupation de Médéa ou bataille de Médéa peuvent faire référence à :
Expédition de Médéa (1830), la première expédition et occupation de Médéa par les troupes Françaises en novembre 1830 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Expédition de Médéa (1831), la deuxième expédition et occupation de Médéa par les troupes Françaises en juin-juillet 1831 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Expédition de Médéa (1836), la troisième expédition et occupation de Médéa par les troupes Françaises en mars-avril 1836 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Occupation de Médéa (1840), la quatrième occupation de Médéa par les troupes Françaises en mai 1840 durant la conquête de l'Algérie par la France. .